Polskie Koleje Linowe
 Polska Komisja Likwidacyjna